Estonia 
 Piazza della Libertà a Tallinn

 Georgia 
 Piazza della Libertà a Tbilisi

 Italia
 Piazza Libertà a Bari
 Piazza Libertà a Udine
 Piazza della Libertà a Castel Gandolfo in provincia di Roma
 Piazza della Libertà a Cupra Marittima in provincia di Ascoli
 Piazza della Libertà a Faenza in provincia di Ravenna
 Piazza della Libertà a Firenze
 Piazza della Libertà a Macerata
 Piazza della Libertà a Roma
 Piazza della Libertà a Salerno
 Piazza della Libertà a Tolentino in provincia di Macerata
 Piazza della Libertà a Trieste di fronte alla stazione centrale

San Marino
 Piazza della Libertà (San Marino) a Città di San Marino

 Ucraina
 Piazza della Libertà a Charkiv